Bugel kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bugel, Indramayu, by, 
 Bugel, Sumedang, by, 
 Bugel, Grobogan, by, 
 Bugel, Jepara, by, 
 Bugel, Lamongan, by, 
 Bugel, Serang, by, 
 Bugel, Sukoharjo, by, 
 Bugel, Yogyakarta, by, 
 Bugel, Purworejo, by, 
 Bugel, Salatiga, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar